Хи́джра (, ) — одна из каст неприкасаемых в Индии, Бангладеш и Пакистане, в которую входят представители «третьего пола»: это община трансгендерных женщин, интерсекс-людей, бисексуалов, гомосексуалов и кастратов. Они одеваются и ведут себя как женщины, называют себя женским именем. Многие хиджры поклоняются богине  — одной из многих форм матери-Богини. Численность хиджр, по разным оценкам, колеблется от 50 тысяч до 5 миллионов.

Наименования 
Существует множество синонимичных названий этих людей, однако они могут подразумевать и некоторые различия в статусе — в зависимости от региона, например, в штате Уттар-Прадеш их называют кхунса, кходжа, кусра, мукхама, в Андхра-Прадеш — кхада, котхи, в Гуджарате — парайя, фатада, чхаки. Хотя словом  обычно обозначают другую социальную группу — принимающих (пассивных) гомосексуалов.

Гендерное и половое разделение 
Согласно обычаю, лицо становится настоящим хиджрой, пройдя через ритуал кастрации, обычно от рук другого более старшего члена общины (операция считается незаконной в Индии и проводится в частных домах в кустарных условиях).

Социальный статус и экономические условия 
Хиджры имеют культовый статус: бездетные женщины просят у них благословения, хиджры приходят (часто без приглашения) на свадьбы, празднования по случаю рождения мальчика, принимают участие в переездах. Они поют и танцуют, требуя за это «бадхаи» — своеобразное вознаграждение за благословение. В противном случае они угрожают наложить проклятие, сделав мужчин импотентами, а женщин — бесплодными. Многие хиджры часто зарабатывают на жизнь проституцией, попрошайничеством или мошенничеством.

Хиджры в большинстве являются индуистами, меньшинство составляют мусульмане. Они склонны жить вместе в общинах, или «домах», внутри которых существует чёткое распределение ролей и система поддержки. Около 20 % хиджр имеют семью — женаты на женщинах и даже имеют детей.

Индия 
Во время очередной переписи населения в Индии хиджры потребовали признать их третьим полом, отказываясь регистрироваться как «мужчины» или «женщины». В июне 2001 года в городе Ратх был созван Общенациональный конгресс хиджр, заявивший о политических притязаниях на местном, региональном и общеиндийском уровне.

В апреле 2014 года Верховный суд Индии официально признал хиджра и трансгендерных людей третьим полом.

См. также 
 Права интерсекс-людей в Индии
 Ардханари
 
 
 Трансвестизм двойной роли

Примечания

Литература 
 на русском языке

 
 
  (отрывок из книги Зии Джафри «История индийских евнухов. Танцующие невидимки»)
  (копия)

 на других языках

Ссылки 

 на русском языке
 Индийские евнухи борются за места в региональном парламенте // NEWSru.com, 28.11.2003

 на других языках
 Ishikawa T. Hijras. A Third Gender of India
 
 McCauley A. Hijra communities in Mumbai

Касты
Трансгендерные идентичности
ЛГБТ в Индии
Социальные группы Индии
Социальные группы Пакистана
Общество Бангладеш